Камахапита има више значења:

 Камахапита (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Камахапита (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику